Anoia (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Reggio Calabria
Anoia (comarca), een comarca van de Spaanse autonome regio Catalonië